Barcaldine, une localité de la région de Barcaldine et du comté de Barcaldine, dans le Queensland en Australie,
 Barcaldine, une localité d'Argyll and Bute en Écosse au Royaume-Uni,

Homonymie de localités